

Абрамовка — присілок, Новосибірська область, Болотнинський район
 Абрамовка — присілок, Верхньохавський район, Воронезька область
 Абрамовка — хутір, Каменський район, Ростовська область
 Абрамовка — присілок, Кольчугинський район, Владимирська область
 Абрамовка — село, Облученський район, Єврейська автономна область
 Абрамовка — присілок, Оріхово-Зуєвський міський округ, Московська область
 Абрамовка — село, Переволоцький район, Оренбурзька область

Див. також 
 Абрамівка